Chavornay puede referirse a: 

 Chavornay, comuna de Ain (Francia).
 Chavornay, comuna de Vaud (Suiza).